Khashoggi ( en transcription arabe) est un nom de famille d’origine turque, originellement  en turc.

 Adnan Khashoggi (1935-2017), homme d'affaires saoudien, multimilliardaire ;
 Jamal Khashoggi (1958-2018), journaliste, chroniqueur et écrivain saoudien, apparenté à Adnan Khashoggi ;
 Samira Khashoggi (1935-1986), écrivaine saoudienne.

Homonymie de patronyme